Лодьма:
 Лодьма — река в Архангельской области, приток Северной Двины
 Лодьма — станция на карпогорской ветке Северной железной дороги